Дві єпархії вважають себе прямими спадкоємцями Полтавської єпархії, створеної у Російській православній церкві 1806 року:

Полтавська єпархія Православної церкви України
Полтавська єпархія Української православної церкви (Московського патріархату)

Історичні утворення

 Полтавська єпархія Російської православної церкви (1806—1919)
 Полтавська єпархія Української автокефальної православної церкви (1919-1920-ті)
 Полтавська єпархія Українського екзархату Російської православної церкви (1919-1991)
 Полтавська єпархія Української православної церкви (Київського патріархату) (1991-2018)

Див. також
Харківсько-Полтавська єпархія Православної церкви України
 Харківсько-Полтавська єпархія Української автокефальної православної церкви (1990-1918)
Харківсько-Полтавська єпархія Української автокефальної православної церкви (оновленої)